Окосокоаутла-де-Эспиноса () — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название муниципалитета состоит из двух слов: Ocozocoautla — с языка науатль можно перевести как лес окосоты (местное растение, используемое в текстильной промышленности), и Espinosa — было добавлено к названию в 1928 году, в честь известного политика Луиса Эсписносы.

Площадь муниципалитета равна , что составляет 2,8 % от площади штата, а наиболее высоко расположенное поселение Сан-Франсиско-Империаль, находится на высоте 1892 метра.

Он граничит с другими муниципалитетами Чьяпаса: на севере с Мескалапой и Текпатаном, на востоке с Берриосабалем, Тустла-Гутьерресом и Сучьяпой, на юге с Вильяфлоресом, на западе с Хикипиласом и Синталапой.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1915 году, по данным 2020 года в его состав входит 754 населённых пункта, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 53,2 %;
 промышленность и строительство — 16,8 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 28,9 %;
 безработные — 1,1 %.

Инфраструктура 
Через муниципалитет проходит шоссе 190, соединяющее столицу Чьяпаса и столицу штата Пуэбла. Общая протяжённость дорог 462,1 км, из которых 176,6 км — с твёрдым покрытием.

Здесь расположен аэропорт Льяно-Сан-Хуан, закрытый в 2006 году, в связи с введением в строй аэропорта вблизи Тустла-Гутьерреса.

По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 97,7 %;
 водоснабжение: 47,1 %;
 водоотведение: 94,2 %.

Туризм 
Основные достопримечательностями:
 Сима-дель-Копаль или Которрас — красивое ущелье в лесном массиве, в котором обитают тысячи попугаев.
 Эль-Агуасеро — расположен у подножия водопада, падающего с 75 метров.

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Мексика в цифрах. Окосокоаутла-де-Эспиноса 
 Топографическая карта муниципалитета на сайте штата

См. также 
 Муниципалитеты Чьяпаса
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Чьяпаса